Dury (Aisne)
 Dury (Pas-de-Calais)
 Dury (Somme)

Daarnaast is Dury ook de familienaam van de volgende personen:
John Dury, Schots theoloog (1596-1680)
Francky Dury, trainer van de Belgische voetbalclub SV Zulte Waregem
Ian Dury, zanger en liedjesschrijver